Il doppio del Stella Artois Championships 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sébastien Lareau e Alex O'Brien erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti

O'Brien ha fatto coppia con Palmer e ha perso nel 2º turno contro Jonathan Stark e Eric Taino.

Lareau ha fatto coppia con Nestor e ha perso in semifinale contro Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

Woodbridge e Woodforde hanno battuto in finale 6–7 (5–7), 6–3, 7–6 (7–1) Stark e Taino.

Teste di serie
le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (secondo turno)
 Byron Black /  Justin Gimelstob (secondo turno)

 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (semifinali) 
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinali) 
 Jan-Michael Gambill /  Scott Humphries (secondo turno) 
 Wayne Arthurs /  Goran Ivanišević (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 2000
ATP Tour 2000